Die Abkürzung IRB steht für:

 Fraunhofer-Informationszentrum Raum und Bau und den dazugehörigen IRB Verlag
 Inflatable Rescue Boat, einen Typ Schlauchboot
 Institutional Review Board (engl.), siehe Ethikkommission
 Interactive Ruby Shell, die interaktive Rubykonsole der Programmiersprache Ruby
 Internal Ratings-Based Approach (engl.), siehe Mindesteigenkapitalanforderungen für Kreditrisiken
 International Rugby Board, frühere Bezeichnung des Rugby-Union-Weltverbandes World Rugby
 Iran Airtour, eine iranische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Irische Republikanische Bruderschaft

IRB